Opfer der Leidenschaft steht für:

 Opfer der Leidenschaft (1917), deutscher Stummfilm von Hans Oberländer
 Opfer der Leidenschaft (1922), deutscher Stummfilm von Paul Czinner 
 Opfer der Leidenschaft (1951), mexikanischer Spielfilm von Alberto Gout